Vienne kan syfta på:
 Vienne (flod) – en fransk flod i Poitou
 Vienne (departement) – ett franskt departement i Poitou-Charentes
 Vienne (arrondissement) – ett arrondissement i departement Isère
 Vienne, Isère – en stad och kommun i departementet Isère